Brunetto – diminutivo del nome proprio di persona italiano maschile Bruno
 8253 Brunetto – asteroide della fascia principale
 Franco Borri Brunetto – politico italiano
 Luis Brunetto – atleta argentino

Pagine correlate
 Brunetta
 Bruno
 Bruna